George Villiers (1. książę Buckingham) (1592–1628) – angielski arystokrata, faworyt Jakuba I i Karola I
 George Villiers (2. książę Buckingham) 
 George Villiers (4. hrabia Clarendon) (1800–1870) – brytyjski dyplomata i polityk
 George Villiers (6. hrabia Clarendon)
 George Villiers (7. hrabia Clarendon)